Rogl ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Rogl (* 1976), österreichischer Radiomoderator und Sprecher
 Helmut Rogl (* 1960), österreichischer Komponist
 John Rogl (* 1996), deutscher Eishockeyspieler